Вулиця Володимира Івасюка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Бориспіль Київської області
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в смт Брюховичі, Шевченківській район міста Львова.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в смт Краковець.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Коростень Житомирської області
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Кропивницький
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця у місті Львові.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Ніжин Чернігівської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Сахновщина Харківської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Слов'янськ Донецької області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Старий Самбір Львівської області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Хуст Закарпатської області
 Вулиця Володимира Івасюка — вулиця в місті Черкаси

Вулиця Івасюка 
 Вулиця Івасюка — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Івасюка — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Івасюка — вулиця в місті Чернівці

Див. також 
 Проспект Володимира Івасюка

Вулиці, названі на честь людей